La Final Four Cup di pallavolo femminile è stata una competizione pallavolistica che si svolgeva con cadenza annuale, alla quale partecipavano le prime due squadre nordamericane e sudamericane classificate alla Coppa panamericana.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni